Енбекшиказахский район () — административная единица на юге Алматинской области Казахстана. Административный центр — город Есик.

География 

Рельеф территории района на юге, востоке и юго-востоке горный (гора Караш в хребте Заилийское Алатау, горы Бакай, Сарытау, Согети, Торайгыр), на севере — равнинный (Илийская впадина). Самая высокая точка гора Саз (4241 м) на юго-западе покрыта вечными снегами и ледниками. Поверхность имеет уклон к Капчагайскому водохранилищу.

Климат района резко континентальный. Зима мягкая, лето жаркое. Средние температуры января −6 до −10°С; июля 20—24°С. Количество атмосферных осадков на равнине 200—400 мм в среднем в год, на горных склонах 550—700 мм.

Протекают река Иссык, Турген, Киикбай, Шолак, Шыбыкты, Белшабдар, Каратурык, Лаварсаз, Асы и Шилик. Территорию района с востока на запад пересекает оросительный канал Улькен Алматы (Большой Алматинский канал им. Д. Кунаева). В горах небольшие мореные озёра (Есик, Жасылкол и др.). На реках сооружены малые ГЭС. На склонах гор Таутургенские и Корамские минеральные источники.

Равнинная часть занята зоной полупустынь с серозёмными почвами. Растут баялыч, полынь, чий и др. В горах вертикальная зональность: горные степи с злаковой и разнотравной растительностью с высотой сменяются лесами и альпийскими лугами. Растут урюк, дикая яблоня, полынь, чий, таволга, в горах — ель, сосна. Обитают бурый медведь, волк, лисица, горный козёл, косуля, барсук, сурок, водятся фазан и другие птицы, в водоёмах — сазан, форель и другие рыбы.

На территории района находится часть Иле-Алатауского государственного национального природного парка площадью 63,5 тыс. га, Алматинский заповедник, Иссыкский курган, заказник Шынтурген (889 га).

История 
Образован в 1928 году под названием Сюгатинский район. В 1929 году переименован в Энбекши-Казакский район. Районный центр — село Кара-Кемир (ныне Каракемер), с 1932 года - станица Иссыкская (ныне город Есик).

4 мая 1993 года Постановлением Президиума Верховного Совета Казахстана транскрипция названия Энбекшиказахский район на русском языке была изменена на Енбекшиказахский район.

23 мая 1997 года Указом Президента Казахстана был упразднён Чиликский район, территория которого вошла в состав Енбекшиказахского района.

Население 

Национальный состав Енбекшиказахского района (по переписи 1939 года).

Национальный состав Енбекшиказахского района (на начало 2019 года):
 казахи — 172 760 чел. (57,50 %)
 уйгуры — 53 072 чел. (17,67 %)
 русские — 39 518 чел. (13,15 %)
 турки — 14 423 чел. (4,80 %)
 азербайджанцы — 4 406 чел. (1,47 %)
 курды — 3 772 чел. (1,26 %)
 татары — 1 696 чел. (0,56 %)
 чеченцы — 1 656 чел. (0,55 %)
 киргизы — 1 498 чел. (0,50 %)
 немцы — 1 338 чел. (0,45 %)
 узбеки — 1 167 чел. (0,39 %)
 корейцы — 1 133 чел. (0,38 %)
 греки — 674 чел. (0,22 %)
 украинцы — 666 чел. (0,22 %)
 поляки — 374 чел. (0,12 %)
 другие — 2 274 чел. (0,76 %)
 Всего — 300 427 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Экономика 
Ведётся добыча песка и других строительных материалов. Орошаемое и богарное земледелие: выращивают зерновые, плодово-ягодные культуры, овощи, табак. Животноводство (овцеводство, скотоводство, коневодство, птицеводство). Предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов. В Енбекшиказахском районе работают крупные казахстанские и иностранные компании: «Фудмастер», «Филип Моррис Казахстан», Есикский винный завод и другие. По территории района проходят автомобильные дороги Алматы — Нарынкол, Алматы — Жаркент.

Валовая продукция сельского хозяйства в 2002 году составила 12 366 млн тенге.

Главы 
 Абдрахманов Керимтай Танатарович (2001 —— 25.01.2008)  
 Тойбаев Алихан Абдыханович (01.2008 — 2012)
 Ыскак Бинали Абдыкапасулы (01.2012 — 30.06.2020)
 Кашкимбаев Куанышбек Калиевич (02.07.2020 — 16.02.2021)
 Жаканбаев Алибек Аскербекович (03.2021 — 02.2022) Уак
 Султангазиев Куат Елеусизович (18.02.2022 — 11.06.2022)
 Бидаев Айбек Дуйсембекович и.о. акима

Известные люди 

 Аманжолов Садык Аюкеевич (1885—1941) — казахский общественно-политический деятель, юрист.
 Болек Караулы (1700—1785) — известный батыр и военачальник.
 Кашаган Джамангараев (1910—2001) — Герой Советского Союза (1943).
 Токатаев Рахимжан Токатаевич (1923—2011) — Герой Советского Союза (1945).
 Туманбай Молдагалиев (1935—2011) — поэт, народный писатель Казахстана (1996).
 Сатылган Сабатаев (1874—1921) — казахский общественно-политический деятель. Первый казахский агроном, востоковед, переводчик.
 Салимбаев Ахметжан Салимбаевич (1926—1987) — Министр геологии Казахской ССР (1967—1969).
 Жумабаев, Амангельды Жумабаевич (р. 1951) — казахский государственный деятель, заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан.
 Кужамьяров Куддус Ходжамьярович (1918—1994) — казахстанский композитор, народный артист СССР (1987).
 Петров, Александр Фёдорович (1920—1984) — Герой Советского Союза (1943).
 Джунуспей Каипов (1917—1944) — Герой Советского Союза (1944).
 Ахметов Спартак Фатыхович (1938—1996) — советский писатель-фантаст и геолог.
 Генрих Шмидтгаль (р. 1985) — немецко-казахстанский футболист.

Примечания